Z.C.Chen kan som auktorsförkortning betyda:

 Zui Ching Chen
 Zui Zuei Ching Chen

Robotskapade auktorsförkortningar